Trashi (auch: Tashi, Taschi; tib.: bkra shis; THDL: Trashi, Transkription der VRCh: Zhaxi; vielversprechend, glücklich, erfolgreich) ist Teil der Grußformel Trashi Deleg und ein häufig verwendeter Bestandteil tibetischer Namen.

Geografische Objekte 
 Trashilhünpo (Kloster), traditioneller Sitz des Penchen Lama in Tibet
 Trashigang (Distrikt), ein Distrikt in Bhutan
 Trashigang (Stadt), die Hauptstadt des Distrikts Trashigang

Namensträger 
 des 43., 64. und 95. Ganden Thripa

Vorname 
 Trashi Lhündrub, indischer Skifahrer, Teilnehmer an der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2009
 Trashi Namgyel (Bhutan), von 1792 bis 1799 und 1803–1805 Drug Desi von Bhutan
 Trashi Namgyel (Sikkim) (1914–1963), ehemaliger König von Sikkim

Familienname 
 Lorenc Trashi (* 1992), albanischer Fußballspieler
 Phurba Trashi, nepalesischer Bergsteiger und Angehöriger des Volkes der Sherpa
 Rinchen Trashi, von 1329 bis 1332 „Kaiserlicher Lehrer“ der Yuan-Dynastie

Tibetischer Personenname